Un comic book est un type et format de bande-dessinée populaire aux États-Unis au début du . Voir également Comics.
 Le format de fichier Comic Book aux extensions .cbz ou .cbr, est un format adapté à la lecture de bande-dessinées sur des terminaux informatiques.
 Le Q-Collection Comic Book Preservation Project est un projet à but non lucratif visant à préserver les comics des années 1930 aux années 1960.
 comicbook.com, un site internet d'information